La Penk est une rivière de Nouvelle-Zélande.
 La Penk est une rivière du Royaume-Uni.